Daniela Gergeltschewa (; * 20. Juli 1964 in Momtschilgrad, häufig in frz. Transkription Daniela Guergueltcheva) ist eine ehemalige bulgarische Tischtennisspielerin. Sie gewann 1990 die Europameisterschaft im Einzel.

Werdegang 
Im Alter von sieben Jahren begann Daniela Gergeltschewa mit dem Tischtennissport. 1976 gewann sie die nationalen Meisterschaften sowohl bei den Schülerinnen, den Jugendlichen und den Damen. Mit 18 Jahren wechselte sie zu dem Verein Akademik Sofia. Da sie zu dieser Zeit keine ernsthafte Gegnerin in Bulgarien hatte, spielte sie mit einer Sondergenehmigung in der Herrenmannschaft dieses Clubs in der 1. Liga.

1979 erreichte sie bei den Jugend-Europameisterschaften in Rom das Endspiel, das sie gegen die Litauerin Jolanta Danilevičiūtė verlor.

Zwischen 1979 und 1995 nahm Gergeltschewa achtmal an Weltmeisterschaften teil. Zu Medaillenrängen reichte es nicht, die beste Platzierung war 1989 das Erreichen des Halbfinales im Doppel. Im Turnier Europe TOP-12 belegte sie 1986 und 1989 Platz 3, 1992 Platz 4. 1988 und 1992 vertrat sie Bulgarien bei den Olympischen Spielen.

Ihr größter Erfolg war der Gewinn der Europameisterschaft 1990 im schwedischen Göteborg, als sie gegen Tu Dai Yong (Schweiz) im Endspiel gewann. In diesem Turnier gewann sie auch Bronze im Mixed (mit Ding Yi).

Ab 1989 spielte sie in Frankreich in Montpellier.

Privat 
Daniela Gergeltschewa studierte an der Sporthochschule Sofia das Fach Tischtennis und befasste sich danach mit der Rechtswissenschaft.

Turnierergebnisse

Quellen 
 Radivoj Hudetz: Daniela Guergueltcheva: Ich kenne mich am besten. In: DTS 1988/2, S. 24–25.
 Martin Gossel: Nie mehr als drei Sätze. In: DTS 1990/5, S. 13
 Eintrag in ITTF-Datenbank

Einzelnachweise 

Olympiateilnehmer (Bulgarien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1988
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1992
Tischtennisspieler (Bulgarien)
Europameister (Tischtennis)
Bulgare
Geboren 1964
Frau